SLC35G5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 338 амінокислот, а молекулярна маса — 35 161.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки